Мічель () — прізвисько осіб, які мають ім'я Мігель, часто зустрічається серед іспанських футболістів.

 Мічель (справжнє ім'я Хосе Мігель Гонсалес Мартін дель Кампо) — колишній іспанський футболіст, півзахисник, та тренер, саме він популяризував це прізвисько
 Мічель Сальгадо (справжнє ім'я Мігель Анхель Фернандес Сальгадо) — колишній іспанський футболіст, захисник
 Мігель Анхель Санчес Муньйос — іспанський футбол, півзахисник, на прізвисько Мічель
 Мігель Анхель Каррілеро — іспанський футбол, нападник, на прізвисько Мічель
 Мігель Маркос Мадера — іспанський футбол, півзахисник, на прізвисько Мічель
 Мігель Альфонсо Герреро — іспанський футбол, півзахисник, на прізвисько Мічель